Лила говорит (фильм) (фр. Lila dit ça, англ. Lila Says) — художественный фильм 2005 года совместного производства Франции и Великобритании, криминальная мелодрама, снятая режиссёром Зиадом Дуэйри.
Лила говорит (роман)